Moswitzer ist der Familienname folgender Personen:

 Gerhardt Moswitzer (1940–2013), österreichischer Bildhauer
 Marcel Moswitzer (* 2005), österreichischer Fußballspieler